Liga islamică se poate referi la următoarele organizații religioase musulmane:

Liga islamică (Republica Moldova)
Liga islamică (România)